В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Наталія Медведєва здобула титул, у фіналі перемігши Майке Бабель 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Інес Горрочатегі (чвертьфінал)
  Лінда Феррандо (чвертьфінал)
  Катержина Крупова (1-ше коло)
  Патрісія Тарабіні (півфінал)

 Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Радка Бобкова (2-ге коло)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)
 Майке Бабель (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open